Gone se poate referi la:

Film
 Gone (film din 2002) - un thriller regizat de Tim Chey
 Gone (film din 2006), un film scurt american cu Amanda Noret
 Gone (film din 2007), un thriller australiano-britanic cu Scott Mechlowicz, Amelia Warner
 Gone (film american din 2007), un film scurt cu Barbara Tarbuck
 Gone (film canadian din 2007), un film scurt cu Cory Monteith
 Gone (film din 2009),  un film scurt american cu Rafael Morais
 Gone (film din 2011),  un film de televiziune cu Molly Parker
 Gone (film din 2012), un viitor film american thriller cu Amanda Seyfried

Legături externe
http://www.imdb.com/find?q=Gone&s=all